Fluff steht für:
 Eine populäre Marke von Marshmallowcreme
 Einen zumindest in der Zementindustrie verwendbaren Ersatzbrennstoff

Siehe auch Fluffer, eine Person, die sich um die Erektion des männlichen Darstellers bei Pornoproduktionen kümmert.